Trinella is een geslacht van hooiwagens uit de familie Agoristenidae.
De wetenschappelijke naam Trinella is voor het eerst geldig gepubliceerd door C.J.Goodnight & M.L.Goodnight in 1947.

Soorten
Trinella omvat de volgende 32 soorten:
 Trinella albidecorata
 Trinella albimaculata
 Trinella albiornata
 Trinella azulitai
 Trinella bicoloripes
 Trinella bordoni
 Trinella bubonica
 Trinella chapmani
 Trinella checkeleyi
 Trinella chiguaraensis
 Trinella falconensis
 Trinella flavomaculata
 Trinella glabrata
 Trinella granulata
 Trinella intermedia
 Trinella leiobuniformis
 Trinella leucobunus
 Trinella matintaperera
 Trinella naranjoi
 Trinella nigromaculata
 Trinella octomaculata
 Trinella olmosa
 Trinella palpogranulosa
 Trinella plana
 Trinella quadrata
 Trinella quirozi
 Trinella scabra
 Trinella severa
 Trinella soaresorum
 Trinella subparamera
 Trinella troglobia
 Trinella venezuelica

Agoristenidae